Rudolf Otto – pilot, niemiecki as lotnictwa z I wojny światowej
 Rudolf Otto – niemiecki filozof